Białowieża (plaats), plaats in Polen
 Białowieża (gemeente), gemeente in Polen
 Het woud van Białowieża gedeeld door Polen en Wit-Rusland